PF kan avse:

PF – plasten fenolformaldehyd
PF – landskoden för Franska Polynesien
.pf – Franska Polynesiens toppdomän
 PF – petafarad, se farad
pF (måttenhet) – ett hydrologiskt begrepp
pF – pikofarad, se farad